Kocman bzw. Koçman ist der Familienname folgender Personen:
 İsmail Koçman (1943–2013), türkischer General des Heeres
 Petr Kocman (1970–2009), tschechischer Fußballspieler
 Vladimír Kocman (* 1956), tschechoslowakischer Judoka